Vigeland ist

 der Name einer Stadt in Norwegen, siehe Vigeland (Stadt)

Vigeland ist der Familienname folgender Personen:
 Arne N. Vigeland (1900–1983), norwegischer Bildhauer   
 Carl Vigeland (* 1947), US-amerikanischer Sachbuchautor   
 Daniel Vigeland (1847–1927), norwegischer Landwirt und Stortingsabgeordneter   
 Emanuel Vigeland (1875–1948), norwegischer Bildhauer   
 Gustav Vigeland (1869–1943), norwegischer Bildhauer 
 Jacob Vigeland (* 1993), norwegischer Schauspieler   
 Johan Vigeland (1935–1972), norwegischer Rundfunkmoderator   
 Maria Vigeland (1903–1983), norwegische Bildhauerin   
 Nils Vigeland (* 1950), US-amerikanischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Nils Pedersen Vigeland (1900–1973), norwegischer Sachbuchautor   
 Per Vigeland (1904–1968), norwegischer Kirchenmaler   
 Tone Vigeland (* 1938), norwegische Gold- und Silberschmiedin und Schmuckdesignerin   

 Siehe auch:
 Vigelandsanlegget
 Vigeland-Museum